Райвис Дзинтарс (, род. 25 ноября 1982 года, Рига) — латвийский общественный деятель и политик. Основатель национал-консервативной партии «Всё для Латвии!». Депутат 10-го, 11-го и 12-го Сейма.

Райвис Дзинтарс родился в Риге. Окончил 77-ю рижскую школу. В 2004—2005 годах работал учителем истории. С сентября 2005 года работает в отделе политики газеты «Latvijas Avīze». Бакалавр социальных наук (степень получена в 2010 году в Латвийском университете). В августе 2000 года основал националистическую молодёжную организацию «Visu Latvijai!». В 2006 году организация была зарегистрирована как партия, Дзинтарс был избран её председателем. Выдвигался кандидатом в депутаты 9 Сейма. Член общества «Даугавас ванаги».
Участник ряда акций националистического толка.

Примечания 

Выпускники Латвийского университета
Националисты Латвии
Депутаты десятого Сейма Латвии
Депутаты одиннадцатого Сейма Латвии
Депутаты двенадцатого Сейма Латвии
Депутаты тринадцатого Сейма Латвии
Журналисты Латвии